Светово́й год (обозначение на русском языке: св. год; международное: ly) — единица измерения расстояния в астрономии, равная расстоянию, которое электромагнитные волны (свет) проходят в вакууме, не испытывая влияния гравитационных полей, за один юлианский год. По отношению к СИ является внесистемной, однако используется в астрономической системе единиц.

По определению Международного астрономического союза (МАС) один световой год равен . До 1984 года световым годом называлось расстояние, проходимое светом за один тропический год, отнесённый к эпохе 1900,0. Новое определение отличается от старого примерно на 0,002 %. Так как данная единица расстояния редко применяется для высокоточных измерений, практического различия между старым и новым определениями почти нет. В профессиональной литературе для выражения больших расстояний чаще используются парсеки и кратные единицы (кило- и мегапарсеки).

История 
Первое упоминание того, сколько времени тратит свет на преодоление расстояния на астрономическом масштабе, относится к первой половине 19 века: Фридрих Бессель, определивший, что расстояние до звезды 61 Лебедя составляет  а.е. или , в посвящённой этому публикации в 1838 году отметил, что свет проходит это расстояние за 10,3 года.

Сам же термин «световой год» появился в 1851 году в немецкой популярной статье по астрономии Отто Уле. Он объяснял контринтуитивность измерения расстояния единицей, название которой включает слово «год», с помощью аналогии с расстоянием, которое можно пройти за час (час пути).

Между тем, его современник, немец Адольф Дистервег, в своей популярной книге по астрономии отмечал, что название «световой год» не очень понятно. В 1868 году английский научный журнал упомянул об этой единице как используемой немцами. А Артур Эддингтон в своей монографии (1914 год) назвал световой год «неудобной и неподходящей () единицей, которая иногда проникает из популярных в технические материалы».

Числовые значения 
Световой год равен:
  (точно)
  (точно)
  (точно)
  (точно)
  (точно) ≈ 
  (а. е.)

Связанные единицы 
Нижеприведённые единицы используются довольно редко, обычно лишь в популярных публикациях:
 1 световая секунда =  (точно)
 1 световая минута =  (точно)
 1 световой час =  (точно)
 1 световые сутки =  (точно)
 1 световая неделя =  (точно)
 1 световой месяц = 788 394 206 048,4 км (1/12 светового года)
 1 световой год = 9 460 730 472 580,8 км

Расстояние в световых годах 
Световой год удобен для качественного представления масштабов расстояния в астрономии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 International Organization for Standardization. 9.2 Measurement units
 
  
  на mirax.space

Единицы измерения длины в физике
Единицы измерения в астрономии